Pruno steht für:

 Pruno (Korsika), eine Gemeinde in der französischen Region Korsika
 Pruno (Cilento), eine Waldgebietssiedlung in der italienischen Region Kampanien
 Pruno (Stazzema), ein Ortsteil von Stazzema in der italienischen Region Toskana
 Pruno (Getränk), ein alkoholisches Getränk

Siehe auch:
 Bruno